Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2011 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Melanie Oudin in Jack Sock sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Liezel Huber /  Bob Bryan (drugi krog)
  Katarina Srebotnik /  Daniel Nestor (drugi krog)
  Jaroslava Švedova /  Maks Mirni (prvi krog)
  Květa Peschke /  Aisam-ul-Haq Qureshi (odstop)

<ol start="5">
  Vania King /  Rohan Bopanna ''(prvi krog)
  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi ''(prvi krog)
  Jelena Vesnina  /  Leander Paes ''(polfinale)
  Gisela Dulko /  Eduardo Schwank ''(finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2011